Filipi, starogrčki grad u Makedoniji
 Filipi (Vižinada), naselje u Istarskoj općini Vižinada
 Cezareja Filipi, Golanska visoravan, Sirija